Свертс:
 Свертс, Пит (родился 14 ноября 1960) — бельгийский композитор.
 Свертс, Роже (родился 28 декабря 1942) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Свертс, Ян (25 декабря 1820 — 11 августа 1879) — бельгийский художник.